Castelnau steht für

den Familiennamen folgender Personen:

 Almucs de Castelnau, provencialische Trobairitz
 Francis de La Porte de Castelnau (1802–1880), französischer Forschungsreisender
 Henri-Pierre-Abdon Castelnau (1814–1890), französischer General
 Jacques de Castelnau-Bochetel (1620–1658), französischer Adeliger und Maréchal de France
 Noël de Castelnau (1851–1944), französischer General
 Philippe-François d’Albignac de Castelnau (1742–1814), Bischof von Angoulême, Mitglied der französischen verfassunggebenden Nationalversammlung
 Pierre de Castelnau († 1208), französischer Zisterzienser

folgende südfranzösische Ortsnamen:
 Castelnau-Barbarens im Département Gers
 Castelnau-Chalosse im Département Landes
 Castelnau-d’Anglès im Département Gers
 Castelnau-d’Arbieu im Département Gers
 Castelnau-d’Aude im Département Aude
 Castelnau-d’Auzan im Département Gers
 Castelnau-de-Brassac im Département Tarn
 Castelnau-de-Guers im Département Hérault
 Castelnau-de-Lévis im Département Tarn
 Castelnau-de-Mandailles im Département Aveyron
 Castelnau-de-Médoc im Département Gironde
 Castelnau-de-Montmiral im Département Tarn
 Castelnau-d’Estrétefonds im Département Haute-Garonne
 Castelnau-Durban im Département Ariège
 Castelnau-le-Lez im Département Hérault
 Castelnau-Magnoac im Département Hautes-Pyrénées
 Castelnau-Montratier im Département Lot
 Castelnau-Pégayrols im Département Aveyron
 Castelnau-Picampeau im Département Haute-Garonne
 Castelnau-Rivière-Basse im Département Hautes-Pyrénées
 Castelnau-sur-Gupie im Département Lot-et-Garonne
 Castelnau-sur-l’Auvignon im Département Gers
 Castelnau-Tursan im Département Landes
 Castelnau-Valence im Département Gard

Kantone in Südfrankreich:
 Kanton Castelnau-de-Médoc im Département Gironde
 Kanton Castelnau-de-Montmiral im Département Tarn
 Kanton Castelnau-le-Lez im Département Hérault
 Kanton Castelnau-Magnoac im Département Hautes-Pyrénées
 Kanton Castelnau-Montratier im Département Lot
 Kanton Castelnau-Rivière-Basse im Département Hautes-Pyrénées

Sonstiges:
 De Castelnau (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Quartier Castelnau, ehemalige französische Kaserne in Trier

Siehe auch:
Castelnaud
Castelnou